Godoy Cruz (Mendoza), een plaats in de Argentijnse provincie Mendoza
Godoy Cruz (departement), een departement van de Argentijnse provincie Mendoza
CD Godoy Cruz Antonio Tomba, een Argentijnse voetbalclub